Deze doorverwijspagina betreft kerken die zijn gewijd aan Maria-Tenhemelopneming.

Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk 
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Anderlecht)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Bassevelde)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Bollendorf-Pont)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Breda)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Damme)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (De Klinge)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (De Moeren), Frankrijk
 Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk (Den Haag)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Doel)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Edewalle)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Eeklo)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Eksaarde)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Erembodegem)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Ertvelde)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Eupen)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Heemstede)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Herzele)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Hoogerheide)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Huijbergen)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Hofstade)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Houtem)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Houthem)
 Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk (IJzendijke)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Kaprijke)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Lederzele)
 Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk (Leiden)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Lokeren)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Meetkerke)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Fort-Mahon-Plage)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Neundorf)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Nieuwenrode)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Ninove)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Nukerke)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Overmere)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Oudegem)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Ovezande)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Philippine)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Plombières)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Raamsdonksveer)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Ruisscheure)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Sint-Lambrechts-Woluwe)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Sint-Mariakappel)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Sint-Maria-Horebeke)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Tholen)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Vlezenbeek)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Watervliet)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Warrem)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Wuustwezel)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Zandvoorde)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Zottegem)

Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingkerk 
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingkerk (Achthuizen)
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingkerk (Apeldoorn)
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingkerk (Assen)
 Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingkerk (Beltrum)
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomenkerk (Bergom)
 Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk (Bilzen)
 Onze Lieve Vrouw Tenhemelopnemingkerk (Borculo)
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomenkerk (Bouwel)
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomenkerk (Brugge)
 Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingskerk (Chevremont)
 Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingskerk (Cornesse)
 Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingskerk (Ertvelde)
 Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingskerk (Genendijk)
 Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingskerk (Gistel)
 Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingskerk (Gorsem)
 Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingskerk (Grubbenvorst)
 Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingskerk (Handel)
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingkerk (Heestert)
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingskerk (Heks)
 Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk (Herdersem)
 Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming (Houten)
 Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming (Huissen)
 Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming (Joppe)
 Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingskerk (Kermt)
 Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk (Leopoldsburg)
 Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming (De Meern)
 Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingskerk (Munsterbilzen)
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingskerk (Moelingen)
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingskerk (Nederhorst den Berg)
 Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingskerk (Nieuwerkerken)
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingkerk (Noyelles-sur-Mer)
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingkerk (Paifve)
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingkerk (Puurs)
 Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Hemel-Opnemingskerk (Raamsdonksveer)
 Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopnemingkerk (Reusel)
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingskerk (Ruiselede)
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingkerk (Someren-Eind)
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingkerk (Utrecht)
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingkerk (Vertrijk)
 Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingskerk (Veulen)
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingkerk (Vianen)
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingkerk (Vliermaalroot)
 Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopnemingkerk (Vogelenzang)
 Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopnemingkerk (Voorburg)
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomenkerk (Voortkapel)
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingkerk (Waterschei)
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingskerk (Wijshagen)
 Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingskerk (Wijtgaard)
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingskerk (Zuiddorpe)
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingskerk (Doetinchem)

Notre-Dame de l'Assomption 
 Église Notre-Dame de l'Assomption (Bettembourg), Luxemburgs: Mariä Himmelfaart
 Église Notre-Dame de l'Assomption (Florenville)
 Église Notre-Dame de l'Assomption (Frahan)
 Église Notre-Dame de l'Assomption (Grandvoir)
 Église Notre-Dame de l'Assomption (Longueville)
 Église Notre-Dame de l'Assomption (Perwijs)
 Église Notre-Dame de l'Assomption (Rienne)
 Église Notre-Dame de l'Assomption (Tintigny)
 Église Notre-Dame-de-l'Assomption (Parijs) - Frankrijk

Maria Hemelvaartskerk 
 Heilige Maria Hemelvaartkerk (Aardenburg)
 Heilige Maria Hemelvaartkerk (Bavel)
 Maria Hemelvaartkerk (Eede)
 Maria Hemelvaartskerk (Graauw)
 Maria-Hemelvaartkerk (Kelmis)
 Maria Hemelvaartkerk (Nispen)
 Maria Hemelvaartkerk (Winksele)
 Maria Hemelvaartkerk (Zuiddorpe)
 Maria Hemelvaartkerk (Andernach)
 Maria Hemelvaartkerk (Astrachan)
 Maria Hemelvaartskerk (Bled) - Slovenië
 Maria-Hemelvaartkerk (Bleialf)
 Maria-Hemelvaartkerk (Keulen) - Duitsland
 Maria Hemelvaartkerk (Koersk)
 Maria Hemelvaartkerk (Landsberg am Lech) - Duitsland
 Maria-Hemelvaartskerk (Neunkirchen) - Oostenrijk
 Maria-Hemelvaartkerk (Vilsbiburg) - Duitsland

Maria-Tenhemelopnemingkerk 
Maria ten Hemelopneming (Bedum)
Kerk van de Heilige Maagd Maria-Tenhemelopneming, Bergen op Zoom
Maria-Tenhemelopnemingkerk (Mariadorp)
Maria ten Hemelopneming (Veendam)

Zie ook 
 Maria-Hemelvaartkathedraal (doorverwijspagina)
 Kerk van de Ontslapenis van de Moeder Gods (orthodox; doorverwijspagina)
 Basiliek van Onze-Lieve-Vrouwe-Tenhemelopneming (doorverwijspagina)

Kerkgebouw naar patroonheilige